Eerste Liberiaanse Burgeroorlog, burgeroorlog in Liberia van 1989 tot 1996
Tweede Liberiaanse Burgeroorlog, burgeroorlog in Liberia van 1999 tot 2003